Bragaglia può riferirsi a:
Pietro Bragaglia (1878-1956), ginnasta italiano;
Anton Giulio Bragaglia (1890-1960), regista, critico cinematografico e saggista italiano;
Arturo Bragaglia (1893-1962), attore italiano;
Carlo Ludovico Bragaglia (1894-1998), regista italiano;
Federica Bragaglia (1978), mezzosoprano italiano;
Leonardo Bragaglia (1932), attore e regista teatrale italiano;
Paolo Filippo Bragaglia (1965), musicista e compositore italiano;
Galleria Bragaglia Fuori Commercio, galleria d'arte romana;